Аляксандра Саснович () е беларуска професионална тенисистка.

Биография 
Аляксандра Саснович е родена на 22 март 1994 г. в град Минск.

Неин треньор е Владимир Волчков (но той не пътува с нея, с нея пътува баща ѝ Александър); тренира в Националната академия в Минск. Майка ѝ се казва Наталия. Има по-малка сестра – Полина.

Саснович започва да играе тенис на 9-годишна възраст, със спорта я запознава баща ѝ. Любим удар на Аляксандра е бекхенд по правата, а любима настилка – твърди кортове в зала. Любимите ѝ турнири са Откритото първенство на САЩ и турнира в Щутгарт.

Владее английски, беларуски, руски и малко френски език.

Мечтата ѝ е един ден да спечели Уимбълдън.

ITF финали (17 – 2)

Сингъл (11 – 0)

Двойки (7 – 2)

Участия на Fed Cup

Сингъл

Двойки

Външни препратки 
 
  Профил в WTA
  Fed Cup профил

Беларуски тенисистки
Родени през 1994 година
Родени в Минск